Sibley può riferirsi a vari termini:

Geografia
 Contea di Sibley, Minnesota
 Sibley (Dakota del Nord)
 Sibley (Illinois)
 Sibley (Iowa)
 Sibley (Kansas)
 Sibley (Louisiana)
 Sibley (Missouri)

Persone
 Mark Sibley, cestista statunitense